Dit is een lijst van planetoïden 25801-25900. Voor de volledige lijst zie de lijst van planetoïden.

{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Ontdekker
|-|-
| (25801) - || 2000 CR84 || 4 februari 2000 || LINEAR
|-
| (25802) - || 2000 CA85 || 4 februari 2000 || LINEAR
|-
| (25803) - || 2000 CW87 || 4 februari 2000 || LINEAR
|-
| (25804) - || 2000 CC89 || 4 februari 2000 || LINEAR
|-
| (25805) - || 2000 CV91 || 6 februari 2000 || LINEAR
|-
| (25806) - || 2000 CF93 || 6 februari 2000 || LINEAR
|-
| (25807) - || 2000 CU93 || 8 februari 2000 || LINEAR
|-
| (25808) - || 2000 CK103|| 7 februari 2000 || LINEAR
|-
| (25809) - || 2000 CU125|| 3 februari 2000 || LINEAR
|-
| (25810) - || 2000 CO127|| 2 februari 2000 || Spacewatch
|-
| (25811) - || 2000 DE1 || 26 februari 2000 || W. K. Y. Yeung
|-
| (25812) - || 2000 DE4 || 28 februari 2000 || LINEAR
|-
| (25813) - || 2000 DW18 || 29 februari 2000 || LINEAR
|-
| (25814) - || 2000 DF24 || 29 februari 2000 || LINEAR
|-
| (25815) - || 2000 DM26 || 29 februari 2000 || LINEAR
|-
| (25816) - || 2000 DK29 || 29 februari 2000 || LINEAR
|-
| (25817) - || 2000 DQ31 || 29 februari 2000 || LINEAR
|-
| (25818) - || 2000 DH32 || 29 februari 2000 || LINEAR
|-
| (25819) - || 2000 DW32 || 29 februari 2000 || LINEAR
|-
| (25820) - || 2000 DB56 || 29 februari 2000 || LINEAR
|-
| (25821) - || 2000 DY59 || 29 februari 2000 || LINEAR
|-
| (25822) - || 2000 DH72 || 29 februari 2000 || LINEAR
|-
| (25823) - || 2000 DV73 || 29 februari 2000 || LINEAR
|-
| (25824) - || 2000 DU75 || 29 februari 2000 || LINEAR
|-
| (25825) - || 2000 DH88 || 29 februari 2000 || LINEAR
|-
| (25826) - || 2000 DX93 || 28 februari 2000 || LINEAR
|-
| (25827) - || 2000 DZ93 || 28 februari 2000 || LINEAR
|-
| (25828) - || 2000 DM102|| 29 februari 2000 || LINEAR
|-
| (25829) - || 2000 DU108|| 29 februari 2000 || LINEAR
|-
| (25830) - || 2000 DN110|| 26 februari 2000 || T. Pauwels
|-
| (25831) - || 2000 DH111|| 29 februari 2000 || LINEAR
|-
| (25832) - || 2000 EN9 || 3 maart 2000 || LINEAR
|-
| (25833) - || 2000 ED15 || 5 maart 2000 || J. Broughton
|-
| (25834) - || 2000 EN19 || 5 maart 2000 || LINEAR
|-
| (25835) - || 2000 EO20 || 3 maart 2000 || CSS
|-
| (25836) - || 2000 ER29 || 5 maart 2000 || LINEAR
|-
| (25837) - || 2000 EG30 || 5 maart 2000 || LINEAR
|-
| (25838) - || 2000 EV30 || 5 maart 2000 || LINEAR
|-
| (25839) - || 2000 ES50 || 11 maart 2000 || F. B. Zoltowski
|-
| (25840) - || 2000 ER57 || 8 maart 2000 || LINEAR
|-
| (25841) - || 2000 EA76 || 5 maart 2000 || LINEAR
|-
| (25842) - || 2000 EQ78 || 5 maart 2000 || LINEAR
|-
| (25843) - || 2000 EQ84 || 8 maart 2000 || LINEAR
|-
| (25844) - || 2000 EN85 || 8 maart 2000 || LINEAR
|-
| (25845) - || 2000 EO86 || 8 maart 2000 || LINEAR
|-
| (25846) - || 2000 EF93 || 9 maart 2000 || LINEAR
|-
| (25847) - || 2000 EV97 || 12 maart 2000 || LINEAR
|-
| (25848) - || 2000 EL104|| 14 maart 2000 || J. Broughton
|-
| (25849) - || 2000 ET107|| 8 maart 2000 || LINEAR
|-
| (25850) - || 2000 EG108|| 8 maart 2000 || LINEAR
|-
| (25851) - || 2000 EE120|| 11 maart 2000 || LONEOS
|-
| (25852) - || 2000 EW147|| 4 maart 2000 || LINEAR
|-
| (25853) - || 2000 ES151|| 6 maart 2000 || NEAT
|-
| (25854) - || 2000 EP166|| 4 maart 2000 || LINEAR
|-
| (25855) - || 2000 EA168|| 4 maart 2000 || LINEAR
|-
| (25856) - || 2000 EZ170|| 5 maart 2000 || LINEAR
|-
| (25857) - || 2000 EM184|| 5 maart 2000 || LINEAR
|-
| (25858) - || 2000 EO204|| 10 maart 2000 || CSS
|-
| (25859) - || 2000 FW3 || 28 maart 2000 || LINEAR
|-
| (25860) - || 2000 FY11 || 28 maart 2000 || LINEAR
|-
| (25861) - || 2000 FS15 || 28 maart 2000 || LINEAR
|-
| (25862) - || 2000 FC16 || 28 maart 2000 || LINEAR
|-
| (25863) - || 2000 FV47 || 29 maart 2000 || LINEAR
|-
| (25864) Banič || 2000 GR2|| 8 april 2000 || P. Kušnirák
|-
| (25865) - || 2000 GX82 || 2 april 2000 || LINEAR
|-
| (25866) - || 2000 GA100|| 7 april 2000 || LINEAR
|-
| (25867) - || 2000 HK66 || 26 april 2000 || LONEOS
|-
| (25868) - || 2000 JT6 || 4 mei 2000 || LINEAR
|-
| (25869) - || 2000 JP70 || 1 mei 2000 || LONEOS
|-
| (25870) - || 2000 KB14 || 28 mei 2000 || LINEAR
|-
| (25871) - || 2000 LZ26 || 11 juni 2000 || P. R. Holvorcem
|-
| (25872) - || 2000 MV1 || 25 juni 2000 || LINEAR
|-
| (25873) - || 2000 MK6 || 25 juni 2000 || LINEAR
|-
| (25874) - || 2000 OS39 || 30 juli 2000 || LINEAR
|-
| (25875) - || 2000 OT52 || 31 juli 2000 || LINEAR
|-
| (25876) - || 2000 PP16 || 1 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (25877) - || 2000 QN41 || 24 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (25878) - || 2000 QW77 || 24 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (25879) - || 2000 QA105|| 28 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (25880) - || 2000 QG196|| 28 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (25881) - || 2000 RH41 || 3 september 2000 || LINEAR
|-
| (25882) - || 2000 RY47 || 3 september 2000 || LINEAR
|-
| (25883) - || 2000 RD88 || 2 september 2000 || NEAT
|-
| (25884) - || 2000 SQ4 || 20 september 2000 || BATTeRS
|-
| (25885) - || 2000 SD144|| 24 september 2000 || LINEAR
|-
| (25886) - || 2000 SY181|| 19 september 2000 || NEAT
|-
| (25887) - || 2000 SU308|| 30 september 2000 || LINEAR
|-
| (25888) - || 2000 UW109|| 31 oktober 2000 || LINEAR
|-
| (25889) - || 2000 VK29 || 1 november 2000 || LINEAR
|-
| (25890) Louisburg || 2000 VG8|| 3 november 2000 || L. Robinson
|-
| (25891) - || 2000 WK9 || 20 november 2000 || C. W. Juels
|-
| (25892) - || 2000 WP9 || 22 november 2000 || BATTeRS
|-
| (25893) Sugihara || 2000 WR9|| 19 november 2000 || W. K. Y. Yeung
|-
| (25894) - || 2000 WV125|| 30 november 2000 || LINEAR
|-
| (25895) - || 2000 XN9 || 1 december 2000 || LINEAR
|-
| (25896) - || 2000 XW14 || 4 december 2000 || LINEAR
|-
| (25897) - || 2000 XZ32 || 4 december 2000 || LINEAR
|-
| (25898) - || 2000 YJ41 || 30 december 2000 || LINEAR
|-
| (25899) - || 2000 YE61 || 30 december 2000 || LINEAR
|-
| (25900) - || 2000 YH98 || 30 december 2000 || LINEAR|}

Planetoïdenlijsten